Clifton et les espions est le troisième album de la série de bande dessinée Clifton de Raymond Macherot. Ce sera le dernier qu'il signera, avant une reprise par Greg et Turk en 1978.

Synopsis

Parutions 
 Le Lombard,

Notes et références

Annexes

Documentation

Lien externe 
 .

Bande dessinée de Raymond Macherot
Album de bande dessinée sorti en 1965
Album de Clifton